La SM-koris 2001-2002 è stata la 62ª edizione del massimo campionato finlandese di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio dell'.

Risultati

Stagione regolare

Playoff

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti
MVP stagione regolare:  Jukka Toijala,  e  Lonnie Cooper, 
MVP finali:  Markus Hemdahl, 
Allenatore dell'anno:  Eero Saarinen, 
Miglior giovane:  Jukka Kataja, 
Sesto uomo:  Antti Rantamäki, 
Giocatore più migliorato:  Petri Virtanen, Jyväskylä
Miglior difensore:  Anssi Kinnaslampi, 
Miglior arbitro:  Mikko Toivonen

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2001
Pallacanestro nel 2002
2001-2002